Hiszpania:
 Lage – miejscowość

Niemcy:
 Lage – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Lippe
 Lage – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim

Osoby:
 Klaus Lage – niemiecki muzyk

Zobacz też:
 Laage